Atabapo puede referirse a:

 el río Atabapo, en la frontera entre Colombia y Venezuela;
 al municipio Atabapo, del estado venezolano del Amazonas;
 San Fernando de Atabapo, ciudad venezolana ubicada al sur del país.